CM2 steht für:

 CM Typ 2, Typ eines CM-Meteoriten, siehe Kohliger Chondrit
 Championship Manager 2, Videospiel aus der Championship-Manager-Serie
 Matrixprotein 2 des Influenzavirus C, analog zu Matrixprotein 2 (Influenzavirus A), Membranprotein in der Virushülle von Mitgliedern der Gattung Influenzavirus C
 contribution margin 2 (deutsch: „Deckungsbeitrag II“), siehe Deckungsbeitrag

cm2 oder cm² steht für:

 Quadratzentimeter, Maßeinheit für den Flächeninhalt

CM-2 steht für:

 Connection Machine CM-2, US-amerikanischer Massivparallelrechner von Thinking Machines
 Corby CM-2 Starlet, australisches Selbstbauluftfahrzeug von John Corby

Abkürzung